Гарбхода́ка (), или Причинный океан, — в индуистской космологии — космический океан, воды которого заполняют половину вселенной.

В Пуранах описывается, как однажды, по вине асуров во главе с Хираньякшей, Земля утратила невесомость и упала в Причинный океан. Вишну, поддерживающий всё мироздание, принял облик гигантского вепря Варахи и своим рылом поднял Землю из вод океана. Хираньякша попытался воспрепятствовать исполнению миссии Варахи. В результате Вараха сразился с Хираньякшей и убил его.

В Пуранах описывается, что на водах океана Гарбходака возлежит гигантский многоголовый змей Шеша.

В «Вишну-пуране» дочерью океана названа Саварна, жена правителя Прачинабархи и мать десяти Прачетов.

См. также 
 Акаша
 Мировой океан (мифология) | Апас

Примечания 

Понятия индуизма
Индуистская космология
Индуистская мифология